Termin 2-metilacetoacetil-KoA tiolaza ima više značenja.

 Acetil-KoA C-acetiltransferaza
 Acetil-KoA C-aciltransferaza